Die Feldhockey-Weltmeisterschaft der Damen 1981 endete mit dem zweiten Weltmeistertitel für die Deutschen, die damit mit den Niederländerinnen gleichzog. Die vierte Auflage fand in Buenos Aires statt.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele 

 Spiele um Platz 9–12

 Spiel um Platz 11
  

 Spiel um Platz 9

 Spiele um Platz 5–8

 Spiel um Platz 7

 Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Endklassement 
{| style="border-style:solid; border-width:1px; border-color:#808080; background-color:#EFEFEF; width:250px" cellspacing="2" cellpadding="2"
|- style="background-color:#EFEFEF"
! Platz !! Land
|- style="background-color:#F7F6A8"
! 1
| style="text-align:left" |  BR Deutschland
|- style="background-color:#DCE5E5"
! 2
| style="text-align:left" |  Niederlande
|- style="background-color:#FFDAB9"
! 3
| style="text-align:left" |  Sowjetunion
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 4
| style="text-align:left" |  Australien
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 5
| style="text-align:left" |  Kanada
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 6
| style="text-align:left" |  Argentinien
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 7
| style="text-align:left" |  Japan
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 8
| style="text-align:left" |  Belgien
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 9
| style="text-align:left" |  Frankreich
|- style="background-color:#FFFFFF"
! 10
| style="text-align:left" |  Spanien
|}

Weltmeisterinnen 
Susi Schmid, Elke Drüll, Martina Koch, Birgit Hagen, Gaby Appel, Corinna Lingnau, Gudrun Neumann, Sigrid Landgraf, Dorothea Marx, Christina Moser, Ingrid Bruckert, Steffi Bürger, Karen Haude, Doris Manthei, Silke Birkenfeld, Eva Pagels

Weblink 
 WM 1981 auf FIH.ch

Fußnoten 

1981
Hockey 1981
Sportveranstaltung in Buenos Aires
Hockeywettbewerb in Argentinien